Свен Феликс Ке́ллерхофф (; род. 1971, Штутгарт) — немецкий историк, журналист и писатель.

Биография 
Свен Келлерхоф — младший сын Петера Келлерхоффа, бывшего члена правления
Industriekreditbank AG и Wohnungsbau-Kreditanstalt Berlin (1930—2011). Изучал историю, медиаправо и публицистику в Свободном университете Берлина, затем окончил Берлинскую журналистскую школу. С 1993 года сотрудничал с периодическими изданиями Berliner Zeitung, Die Welt, Badische Zeitung и работал на Баварском радио. С 1998 года работает в издательстве Axel Springer AG, где в 2000—2002 годах руководил научной редакцией газеты Berliner Morgenpost, а в 2002—2003 годах отвечал за освещение сферы культуры в Берлине. С 2003 года является руководящим редактором по вопросам современной истории и истории культуры в газетах Die Welt и Berliner Morgenpost. Помимо этого, Келлерхофф является автором нескольких книг по современной истории, в том числе о легенде об ударе ножом в спину, тезисе о превентивной войне против СССР, о фюрербункере и истории политических убийств. В 2005—2008 годах Келлерхофф входил в состав земельного правления Немецкого союза журналистов в Берлине.

Сочинения 
 Deutsche Legenden. Vom ‚Dolchstoß‘ und anderen Mythen der Geschichte., Links Verlag, Berlin, 2002, ISBN 3-861-53257-3.
 Attentäter — Mit einer Kugel die Welt verändern. Böhlau Verlag, Köln, 2003, ISBN 3-412-03003-1.
 Als die Tage zu Nächten wurden — Berliner Schicksale im Bombenkrieg. Wieland Giebel (Hrsg.), Berlin Story Verlag, 2003, ISBN 3-929-82912-6.
 Hitlers Berlin. Geschichte einer Hassliebe. be.bra Verlag, Berlin 2005, ISBN 3-898-09061-2.
 Berlin unterm Hakenkreuz. Berlin Edition, Berlin 2006, ISBN 3-814-80147-4.
 Mythos Führerbunker. Hitlers letzter Unterschlupf. Berlin Story Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-929829-43-6.
 Gerüchte machen Geschichte. Folgenreiche Falschmeldungen im 20. Jahrhundert. Links Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-861-53386-3.
 Ortstermin Mitte — Auf Spurensuche in Berlins Innenstadt. Berlin Story Verlag, Berlin 2007, ISBN 978-3-929829-57-0.
 Was stimmt? RAF — die wichtigsten Antworten. Herder, Freiburg 2007, ISBN 978-3-451-05771-7.
 Reichstagsbrand. Die Karriere eines Kriminalfalls. be.bra, Berlin 2008 ISBN 3-898-09078-7.
 Die Fluchttunnel von Berlin. Propyläen, Berlin 2008, ISBN 978-3-549073-41-4.
 «Kristallnacht» : das Novemberpogrom 1938 und die Verfolgung der Berliner Juden 1924 bis 1945. Berlin-Story-Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-929829-66-2.
 Die Stasi und der Westen. Der Kurras-Komplex. Hoffmann und Campe, Hamburg 2010 ISBN 978-3-455-50145-2.
 Aus der Geschichte lernen. In: Handbuch zur Aufarbeitung von Diktaturen. Ein Projekt im Rahmen der Deutsch-Tunesischen Transformationspartnerschaft «Contre l’oubli». Hrsg. Auswärtiges Amt; Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Nomos, Baden-Baden 2013, ISBN 978-3-8487-0973-1.
 Hitlers Ende. Der Untergang im Führerbunker. Berlin-Story-Verlag, Berlin 2015, ISBN 9783863680190.
 «Mein Kampf». Die Karriere eines deutschen Buches. Klett-Cotta, Stuttgart 2015, ISBN 978-3-608-94895-0. ISBN 978-3-608-10839-2.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография
 El Cultural: Свен Феликс Келлерхофф: Не нужно бояться «Майн кампф»
 inosmi.ru

Писатели Германии
Журналисты Германии
Выпускники Свободного университета Берлина